Puig de la Caritat: puig del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès
 Puig de la Caritat: puig del terme municipal d'Ogassa, a la comarca del Ripollès
 Puig de la Caritat: puig del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, a la comarca del Ripollès